Neo Cortex peut désigner :

 Neo Cortex, groupe de musique électronique allemand ;
 Docteur Neo Cortex, personnage de la série de jeux vidéo Crash Bandicoot